Виллань () — город в медье Баранья в Венгрии. Город занимает площадь 22,02 км², на которой проживает 2 793 жителя.

Население

Города-побратимы

Примечания